Libertarische Partij (Canada)
Libertarische Partij (Verenigde Staten), een politieke partij in de Verenigde Staten
Libertaire Partij (Nederland), een politieke partij in Nederland
Libertair, Direct, Democratisch, een politieke partij in Vlaanderen